Bröllopet kan syfta

 Bröllopet (film, 1973) – en svensk dramafilm från 1973 i regi av Jan Halldoff
 Bröllopet (film, 1995) – en svensk kortfilm från 1995 i regi av Håkan Pieniowski

Se även
Bröllop